Суперкубок Англии по футболу 1994 года () — 72-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Игра состоялась 14 августа 1994 года на стадионе «Уэмбли». В ней встретились «Манчестер Юнайтед» (обладатели «дубля»: чемпионы Премьер-лиги сезона 1993/94 и победители Кубка Англии 1994 года) и «Блэкберн Роверс», занявшие второе место в Премьер-лиге сезона 1993/94. Победу в матче со счётом 2:0 одержал «Манчестер Юнайтед» благодаря голам, забитым Эриком Кантона и Полом Инсом.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 1993/1994

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo

1994
Суперкубок Англии 1994
Суперкубок Англии 1994
Суперкубок Англии
Август 1994 года
События 14 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1994 году
1994 год в Лондоне